Йезд ( — Езд) — один из 31 остана Ирана. Находится в центральной части страны. Площадь — 129 285 км², население — 990 818 человек (2006). Административный центр — город Йезд, другие крупные города — Эрдекан (80 тыс.), Мейбод (60 тыс.), Тебес (32 тыс.), Бафк (31 тыс.), Мехриз (27 тыс.), Эберку (22 тыс.), Тафт (16 тыс.), Сахедийе (15 тыс.), Зарч (10 тыс.).

Население 
В провинции преобладают персы, большинство из которых шииты. 

Имеется небольшая зороастрийская община.

Административное деление 
 Абаркух
 Ардакан
 Бафк
 Йезд
 Мейбод
 Мехриз
 Садук
 Табаз
 Тафт
 Хатем

Экономика 
Основные отрасли экономики — текстильная, пищевая, металлургическая, автомобильная, электротехническая, нефтехимическая, керамическая, обувная, ювелирная промышленность, производство стройматериалов, металлообработка, энергетика, добыча железных, свинцово-цинковых руд, фосфатов, магния и мрамора, сельское хозяйство (хлопок, гранаты, виноград, фисташки, грецкие орехи, марена), торговля, транспорт.

В городе Йезд расположены Свободная экономическая зона «Йезд Текстиль Индастриз», научно-технологический парк провинции Йезд и исследовательский центр «Носа»; также здесь базируются автосборочная компания «Ходро Кавир», шинная компания «Йезд Тайр».

В 2005 году новая железнодорожная магистраль протяженностью 800 км, проходящая через районы добычи угля в Тебесе, соединила города Бафк и Мешхед.

Достопримечательности 
В городе Йезд расположены Пятничная (Соборная) мечеть с самыми высокими в стране минаретами, мечети Амир-Чакмак и Мулла Исмаль, мавзолеи Доваздех-Имама, Ибн-Али и Ахмада Фахадана, медресе Шамсия, «башня ветра» Довлат-Абад, зороастрийский храм, базары Хан и Заргари, священная площадь Текйе Амир Чахмаг, старинная крепость и руины древнего города Исатиса, на окраине города возвышается холм с зороастрийским святилищем.

В городе Эрдекан расположены Пятничная мечеть и базар Текйе, на окраинах — храмы и гробницы зороастрийских святых. В городе Мейбод интересен исторический центр с традиционной архитектурой, включая старинную крепость и «голубиные башни». В городе Тебес (Табас) расположен сад Баге-Гольшан. Возле города Сагенд расположен старинный караван-сарай. Возле города Хатам расположена крепость Марваст. Возле города Мехриз расположена крепость Надошан. В городе Эберку интересен старейший в мире кипарис Сарв-э Эберку.

В провинции находится город-призрак Херанек.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Информация об остане Йезд на сайте Русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран
  Yazd Geography and History
 Official website of Yazd Governorship
 Iran Chamber of Commerce
 Cultural Heritage Organization of Yazd Province 

Останы Ирана